Großtal oder Grosstal steht für:
 Grosstal (Glarus), auch Glarner Grosstal; hinterster Teil des Linthtals im Ostschweizer Kanton Glarus
 Großtal (Freiburg im Breisgau) oder Großes Tal; Tal in der deutschen Stadt Freiburg im Breisgau, siehe Abschnitt Geographie im Artikel Kappel (Freiburg im Breisgau)
 Großtal (Haut-Rhin); frühere Bezeichnung für das von der Großen Fecht und der Fecht durchflossenen Tal im heutigen französischen Département Haut-Rhin, siehe Reichsstadt Münster im Gregoriental
 Grosstal (Kirchgemeinde); reformierte Kirchgemeinde im Glarner Grosstal mit Kirchen in Betschwanden, Braunwald, Linthal und Luchsingen
 Grosstal (Uri); Tal im Zentralschweizer Kanton Uri, siehe Isitaler Bach

Siehe auch:
 Kleintal (Begriffsklärung)